Hōjō steht für

 Hōjō, auch Kamakura-Hōjō, eine japanische Adelsfamilie des 12. bis 14. Jahrhunderts
 Spätere Hōjō, auch Odawara-Hōjō, eine japanische Adelsfamilie des 15. bis 16. Jahrhunderts
 Hōjō (Awa), ein Lehen in Awa 
 Hōjō (Hitachi), ein Lehen in Hitachi
 Hōjō Jutsu, Techniken zum Fesseln mit dem Seil im Rahmen des Ninjutsu

Hōjō ist der Familienname folgender Personen:

 Hōjō Hideji (1902–1996), japanischer Dramatiker, Schauspieler und Essayist
 Hōjō Tamio (1914–1937), japanischer Schriftsteller
 Hōjō Tokiyuki (Mathematiker) (1858–1929), japanischer Pädagoge und Mathematiker
 Hōjō Tokiyuki (Samurai) (1322–1353), japanischer Samurai aus der Hōjō-Adelsfamilie
 Tsukasa Hōjō (* 1959), japanischer Manga-Zeichner
 Hōjō Ujimasa (1538–1590), 4. Oberhaupt der Späten Hōjō und Daimyō
 Hōjō Ujiyasu (1515–1571), Daimyō in der Sengoku-Zeit

Siehe auch:
 Hojo, Pseudonym von Håvard Jørgensen, norwegischer Gitarrist und Sänger